Список муравьёв, занесённых в Красный список угрожаемых видов МСОП.

В мире известно более 14000 видов муравьёв. В красный список включены 149 видов муравьёв, находящихся под угрозой исчезновения или ставших редкими по данным МСОП. Среди них хорошо известные по своим муравейникам  (Малый лесной муравей, European Red Wood Ant) и  (Рыжий лесной муравей, Red Wood Ant).

Охранный статус обозначен:
 Critically Endangered (CR) — Виды на грани исчезновения (виды под критической угрозой)
 Vulnerable species (VU) — Находятся в уязвимом положении (уязвимые виды)
 Near threatened (NT) — Близки к уязвимому положению

A

C

D

E

F

H

M

N-O

P

R

S

T

См. также 
 Красная книга

Примечания

Литература 
 Мокроусов М. В. Муравьи в региональных Красных книгах России. // Муравьи и защита леса. Материалы 13-го Всероссийского мирмекологического симпозиума. — Нижний Новгород: Издательство ННГУ, 2009. С. 232–236.

Ссылки 

 www.iucnredlist.org (Список МСОП)

Муравьи